Gymnastiek (sport), een verzamelnaam voor sporten met acrobatische kenmerken
Lichamelijke opvoeding, een schoolvak, bewegingsonderwijs